Leeds kan syfta på:

 Leeds Metropolitan University – universitet med campus i Leeds och Harrogate
 Hertig av Leeds – en engelsk adelstitel

Geografi

England
 Leeds (storstadsdistrikt) – ett distrikt i West Yorkshire, England
 Leeds – en stad i West Yorkshire i England
 Leeds historia – Leeds historia, starkt förknippad med textilindustrin
 Leeds Bradford International Airport – en flygplats belägen mellan städerna Leeds och Bradford
 Leeds and Liverpool Canal – en kanal som går mellan Leeds och Liverpool
 Leeds, Kent – en by och en parish i Maidstone, Kent, England
 Leeds Castle – ett slott i Kent

USA
 Leeds, Alabama – en stad i Jefferson County, St. Clair County, och Shelby County, Alabama, USA
 Leeds, Maine – en ort i Androscoggin County, Maine, USA
 Leeds, New York – en ort i Greene County, New York, USA
 Leeds, North Dakota – en stad i Benson County, North Dakota, USA

Sport
 Leeds Carnegie – sportklubbar associerade med Carnegie School of Physical Education
 Leeds City FC – en tidigare fotbollsklubb i Leeds
 Leeds Rhinos – en rugby league-klubb i Leeds
 Leeds Tykes – en rugby union-klubb i Leeds
 Leeds United Football Club Limited – ett aktiebolag 
 Leeds United FC – en engelsk professionell fotbollsklubb i Leeds
 Leeds United LFC – en engelsk damfotbollsklubb från Leeds